AD, Ad oz. ad ima več pomenov.

AD 
 Zračna obramba (angl. Air Defense)
 Anno Domini - Leta Gospodovega, oznaka za štetje let, tudi n. št.
 ISO 3166-1 oznaka za Andoro

Ad 
 administrativna domena

Glej tudi 

Kratice